Echo puede referirse a:

Arquitectura 
 Echo: Edificios residenciales ubicados en la Ciudad de Guatemala.

Biología 
 Echo: género de libélulas de la familia Calopterygidae.
 Echovirus: acrónimo de «Enteric Cytopathic Human Orphan» virus.

Geografía 
 Echo: localidad estadounidense en Minnesota.
 Echo: localidad estadounidense en Oregón.
 Echo: localidad estadounidense en Utah.
 Echo: nombre en aragonés de la localidad de Hecho, en la provincia de Huesca (España).

Arte y espectáculos 
 Echo: el nombre del segundo álbum de estudio de la cantante Leona Lewis.
 Echo: canción de Cyndi Lauper
 Echo: un premio musical.
 Echo and the Bunnymen: un grupo musical británico.
 Echo: personaje de la serie Dollhouse dirigida por Joss Whedon e interpretada por Eliza Dushku.
 Echo: personaje de Marvel Comics.
Echo: productor musical.

Ciencia y tecnología 
 Echo: un concepto informático.
 Protocolo Echo: protocolo de la familia de protocolos de Internet.
 Echo: el nombre de dos satélites artificiales de la NASA.
 ICMP Echo Request: protocolo ICMP.
 (60) Echo: asteroide.

Comercio 
 Echo: marca comercial de Kioritz Corporation para sus productos «Hand held» de jardinería.
 Toyota Echo: modelo de automóvil de la marca Toyota.

Otros 
 Echo, la letra E en el Alfabeto radiofónico
 Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (DG ECHO)
 Echo, primera persona del singular del presente de indicativo del verbo echar (yo echo, tú echas, él echa).